Stati Uniti d'America
Lone Rock – città della Contea di Kossuth, Iowa
Lone Rock – villaggio della Contea di Richland, Wisconsin